Graph é um software de código aberto capaz de gerar gráficos em duas dimensões de funções matemáticas e dados. Graph está disponível apenas para Windows (98, ME, 2000, XP ou Vista), porém pode ser executado em outros sistemas operacionais com a ajuda de emuladores. Graph inclui um pacote de linguagem em português, traduzida por voluntários.

Capacidades

O Graph pode desenhar funções normais, paramétricas e polares. Ele possui muitas funções integradas, como as funções trigonométricas (sin, cos, etc), funções logarítmicas (log), entre outras. Ele também pode destacar certas áreas ou trechos de gráficos de diferentes cores e estilos, entre outras funções.

Ligações externas
Página oficial do programa
Página do projeto em Sourceforge.net

Software de matemática
Programas de computador livres educativos